

Toponymes 
 Volterra, commune d'Italie
 Château Volterra, domaine viticole à Ramatuelle (France)

Patronymes 
 Daniele da Volterra, peintre italien de la Renaissance
 Vito Volterra, mathématicien, codécouvreur des équations de Lotka-Volterra
 Léon Volterra, homme de spectacle français
 Simone Volterra, directrice de théâtre française
 Suzy Volterra, personnalité du monde équestre
Patronyme juif